Die Tigerin – film del 1922 diretto da Ernst Wendt
Die Tigerin – film del 1992 diretto da Karin Howard